|-
| 169201 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169202 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169203 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169204 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169205 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169206 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169207 - ||  || 11 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169208 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169209 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169210 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169211 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169212 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169213 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169214 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169215 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169216 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169217 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169218 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169219 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169220 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169221 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169222 - ||  || 8 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169223 - ||  || 9 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169224 - ||  || 10 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169225 - ||  || 11 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169226 - ||  || 18 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169227 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169228 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169229 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169230 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169231 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169232 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169233 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169234 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169235 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169236 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169237 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169238 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169239 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169240 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169241 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169242 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169243 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169244 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169245 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169246 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169247 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169248 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169249 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169250 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169251 - ||  || 20 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169252 - ||  || 22 septembrie 2001 ||  || 
|-
| 169253 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169254 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169255 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169256 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169257 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169258 - ||  || 17 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169259 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169260 - ||  || 22 septembrie 2001 || Eskridge || 
|-
| 169261 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169262 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169263 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169264 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169265 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169266 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169267 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169268 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169269 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169270 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169271 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169272 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169273 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169274 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169275 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169276 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169277 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169278 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169279 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169280 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169281 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169282 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169283 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169284 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169285 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169286 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169287 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169288 - ||  || 29 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169289 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169290 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169291 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169292 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169293 - ||  || 23 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169294 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169295 - ||  || 16 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169296 - ||  || 19 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169297 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169298 - ||  || 19 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 169299 - ||  || 21 septembrie 2001 || Apache Point || SDSS
|-
| 169300 - ||  || 21 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-